Закше́вский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Закшевский, Василий Георгиевич (род. 1965) — российский учёный-экономист, академик РАН.
 Закшевский, Игнаций (1745—1802) — польский государственный деятель.
 Закшевский, Станислав (1873—1936) — польский историк.

См. также 
 Закржевский